Hrvatsko vaterpolsko prvenstvo za sezonu 1999./2000. je osvojio Jug iz Dubrovnika.

Natjecateljski sustav prvenstva 
Sudjelovalo je 12 momčadi, a prvenstvo se sastojalo iz dva dijela - ligaškog i doigravanja.

Ligaški dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Jug - Dubrovnik
 Splitska banka - Split
 Mladost - Hrvatska poštanska banka - Zagreb
 Primorje - Rijeka
 Dubrovnik - Dubrovnik
 Mornar - Brodospas - Split
 Kvarner - Opatija
 Medveščak - Croatia banka - Zagreb
 Zadar - Zadar
 Solaris - Šibenik
 Jadran - Split
 Aurum osiguranje - Zagreb

Izvori 
 hr.sport.hr, ljestvica lige
 hrsport.hr rezultati ligaskog dijela
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.

Poveznice 
 2. HVL 2000.
 Hrvatski kup u vaterpolu 1999.

1999-2000